Чара — многозначный термин: фамилии, топонимы и прочее.

Известные носители 
 Чара, Диего (род. 1986) — колумбийский футболист, полузащитник клуба «Портленд Тимберс» и сборной Колумбии.
 Чара, Йимми (род. 1991) — колумбийский футболист, нападающий клуба «Атлетико Насьональ» и сборной Колумбии.

Топоним 
 Чара — река в России, приток Олёкмы.
 Чара — село в Забайкальском крае.
 Чара — аэропорт в Забайкальском крае.
 Чара — село в Кулинском районе Дагестана, упразднено в 1944 г.

Разное 
 Чара — российский банк, обанкротившийся в 1990-е гг.
 Чара — древнерусский металлический сосуд для питья крепких напитков (низкие, круглой формы, без поддона, с плоской ручкой (полкой), горизонтально припаянной к тулову, были характерны для быта 16—17 вв.).
 Чара — польский дворянский герб.
 Чара — сорт домашней яблони.
 Чара (Хара) — одно из названий звезды в созвездии Гончих псов.
 Чара — персонаж компьютерной игры Undertale.

См. также 

 Новая Чара
 
 
 Чары